Клин може да се отнася за:

 клин – мехнично устройство за разцепване
 Клин (геометрия) – многостен
 Клин (ястие) – вид баница
 Клин (дреха) – вид панталон
 Клин (фотография) – фотографска техника
 Клин (военно дело) – изкривяване на фронтовата линия
 Клин (град) – град в Русия, административен център на Клински район